Jerzy Krzysztoń (1931-1982) – polski prozaik, dramaturg, reportażysta i tłumacz
 Jerzy Krzysztoń (1940-1997) – polski szachista, arcymistrz w grze korespondencyjnej